Slaget vid Helgolandsbukten kan syfta på flera olika sjöslag som utspelats kring ön  Helgoland i Helgolandsbukten:

Slaget vid Helgoland (1849) – utspelades 4 juni 1849 under Slesvig-holsteinska kriget mellan Danmark och Tyska förbundet.
Slaget vid Helgoland (1864) – utspelades 9 maj 1864 under Dansk-tyska kriget mellan Danmark och allierade Österrike-Ungern och Preussen.
Första slaget vid Helgolandsbukten – var ett sjöslag under det första världskriget mellan tyska och brittiska styrkor, som utkämpades den 28 augusti 1914. 
Andra slaget vid Helgolandsbukten – ett sjöslag under första världskriget, mellan tyska och brittiska sjöstyrkor den 17 november 1917. 
Slaget om Helgolandsbukten (1939) – utspelades 18 december 1939 mellan Luftwaffe och Royal Air Force.